karez, Perzische naam van qanat, een ondergronds aquaduct
Kařez, gemeente in Tsjechië